Scharnhorststraße 6 ist die Adresse folgender Immobilien:

 Scharnhorststraße 6 (Berlin), ehemalige postalische Anschrift in Berlin, siehe Oberstes Gericht der DDR
 Scharnhorststraße 6 (Hannover), denkmalgeschütztes Mehrfamilienhaus im hannoverschen Stadtteil Zoo